kibi est un préfixe binaire
Kibi, ancienne province japonaise
Kibi, ancien royaume japonais
Kibi, ville du Ghana